Aleksandar Pantić (voetballer, 1978), Joegoslavisch voetballer
Aleksandar Pantić (voetballer, 1992), Servisch voetballer